Yaghnobi (taal), Iraanse taal
 Yaghnobi (volk), volk die deze taal spreekt
 Yaghnob, rivier in Iran